Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  de chasseurs (Allemagne)

Chine 
  d'infanterie (Chine)

France 
  d'infanterie (France)